Accidente – termine filosofico che sta ad indicare ciò che appartiene a un ente in modo non sostanziale
 Accidente – in musica – sinonimo di alterazione
 Accidente – in linguistica è la mutazione formale, ricorrente o casuale, di una parola
 Accidenti/Salviamo e balsamiamo – singolo de Il Supergruppo del 1970
 Accidenti – album di Dody Moscati del 1991

Altri progetti